Chauviniella arctica är en ringmaskart som beskrevs av Averintsev 1980. Chauviniella arctica ingår i släktet Chauviniella och familjen Acrocirridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
arctica